Schörghofer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Schörghofer (* 1953), österreichischer Jesuit
 Karl Schörghofer Senior (* 1879), deutscher Friedhofsverwalter, Judenretter und Gerechter unter den Völkern, siehe Familie Schörghofer
 Martha Schörghofer-Schleipfer, deutsche Judenretterin und Gerechte unter den Völkern, siehe Familie Schörghofer 
 Philipp Schörghofer (* 1983), österreichischer Skirennläufer

sowie
 Familie Schörghofer, in München und Miesbach lebende Familie, deren Mitglieder mehrere Juden vor dem Holocaust retteten und als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet wurden

Siehe auch
 Schörghof